Gubbgöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Gubbgölen, Småland, sjö i Emmaboda kommun, 
Gubbgöl (Yxnerums socken, Östergötland), sjö i Åtvidabergs kommun,  (7,69 ha)
Gubbgöl (Östra Ryds socken, Östergötland), sjö i Söderköpings kommun, 
Gubbgölen (Krokeks socken, Östergötland), sjö i Norrköpings kommun, 
Gubbgölen (Kvillinge socken, Östergötland), sjö i Norrköpings kommun, 
Gubbgölen (Norra Vi socken, Östergötland), sjö i Ydre kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn